Bibličtina může být:
 jeden ze spisovných jazyků na Slovensku v 16.-19. století vycházející z pravopisu Bible kralické
  označení pro mluvu (spíše starších) kazatelů, která tento jazyk uměle napodobuje a budí tak dojem „vznešenosti“

Externí odkazy